Will Wright (acteur), een Amerikaans acteur
 Will Wright (computerspelontwerper), een Amerikaans computerspelontwerper

Zie ook 
 William Wright (doorverwijspagina)